Jméno a příjmení Lukáš Szabó nosí vícero lidí:

 Lukáš Szabó (fotbalista) (* 1992) – slovenský fotbalista
 Lukáš Szabó (lední hokejista) (* 1986) – slovenský lední hokejista